

Chimica 
 R34 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R34 – tangenziale di Torhout (Belgio)
 R34 – strada regionale Vryburg – Empangeni (Sudafrica)
 Nissan Skyline R34 – autovettura della Nissan Motor

Altro 
 R34 – dirigibile britannico